RNPG peut faire référence à :
 en économie, au Résultat net part du groupe ;
 en histoire, au Rassemblement national des prisonniers de guerre.